«Росбалт» — российское  информационно-аналитическое агентство с главными офисами в Москве и Санкт-Петербурге, представительствами в городах России и странах ближнего зарубежья. Основано в 2001 году. Директор — Наталия Черкесова (Чаплина), супруга Виктора Черкесова.

В октябре 2013 года Мосгорсуд признал свидетельство о регистрации СМИ информагентства «Росбалт» недействительным. 19 марта 2014 года Верховный суд России отменил решение Мосгорсуда о прекращении деятельности «Росбалта».

Форум Росбалта закрыт с 1 февраля 2014 года администрацией агентства (вместо этого открыта лента комментариев новостей, которые будут удаляться сутки спустя; в настоящее время функция комментариев отсутствует).

15 октября 2021 года Министерство юстиции России внесло издание в реестр СМИ — «иностранных агентов». Генеральный директор издания Лариса Афонина заявила, что финансирования из-за рубежа издание не имеет, и обратилась в Минюст за разъяснениями.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Проект «Лица России» 
 Проект «Лучшая половина жизни» 

Информационные агентства России
Средства массовой информации, признанные в России «иностранными агентами»